OUM ist eine Abkürzung für:
 Flugplatz Oum Hadjer, Flugplatz im Tschad (IATA-Code)
 Open University Malaysia, eine Fernuniversität in Kuala Lumpur
 Ovonics Unified Memory, eine spezielle Ausführung von Phase-change Random Access Memory

Abkürzung